De Kondrasjin & Belov Cup 2006 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 30 september 2006 en 1 oktober 2006 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Dinamo Sint-Petersburg, CSKA Moskou, Dinamo Oblast Moskou en Prokom Trefl Sopot. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2006